Mistrzostwa Polski w Szachach 2002 – turnieje szachowe, rozegrane w 2002 r. w Warszawie (mężczyźni) i Ostrowie Wielkopolskim (kobiety), mające na celu wyłonienie 59. mistrza Polski mężczyzn oraz 54. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 14 zawodników i 12 zawodniczek.

Złote medale zdobyli: Michał Krasenkow (2. raz w karierze) i Iweta Radziewicz (3. raz w karierze).

Wyniki 59. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Warszawa, 28 kwietnia – 12 maja 2002

Wyniki 54. Mistrzostw Polski Kobiet 
Ostrów Wielkopolski, 5 – 15 marca 2002

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 Mistrzostwa Polski Mężczyzn 2002
 Mistrzostwa Polski Kobiet 2002
 POL-ch 59th, Warsaw 2002 
 POL-ch (Women), Ostrow 2002 

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
2002 w polskim sporcie